

Geografia

Austria 
 Bad Vigaun – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein

Słowenia 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Begunje na Gorenjskem